Giancarlo Adami (ur. 29 września 1982 w Gemona del Friuli) – włoski skoczek narciarski, reprezentant kraju, uczestnik mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym i mistrzostw świata w lotach narciarskich.

Przebieg kariery 
W lutym 1996 roku po raz pierwszy wystąpił w zawodach cyklu Alpen Cup – na skoczni w Villach zajął wówczas 65. miejsce. W konkursach tej rangi startował regularnie do 2000 roku, nie osiągnął jednak znaczących sukcesów – jego najlepszym wynikiem było 33. miejsce uzyskane w lutym 1997 roku w Predazzo.

W trakcie kariery zawodniczej na arenie międzynarodowej startował przede wszystkim w zawodach Pucharu Kontynentalnego. W cyklu tym zadebiutował w styczniu 2000 roku, zajmując 43. i 41. miejsce w Gallio. Siedmiokrotnie punktował w zawodach Pucharu Kontynentalnego – po raz pierwszy dokonał tego 14 marca 2002 roku w Vikersund, plasując się na 29. miejscu. Dwa dni później zajął 11. miejsce w zawodach tej rangi, co było jego najlepszym indywidualnym osiągnięciem w karierze. W Pucharze Kontynentalnym jeszcze raz zajął miejsce w czołowej dwudziestce – był 16. w Strynie w marcu 2003 roku. Trzykrotnie był również członkiem włoskiej reprezentacji w konkursach drużynowych w Pucharze Kontynentalnym – zajął 9. miejsce w Planicy w lutym 2001 roku, 6. miejsce tamże rok później oraz 13. miejsce w Oberstdorfie w sierpniu 2002 roku.

W latach 2002–2005 ośmiokrotnie uczestniczył w kwalifikacjach do indywidualnych zawodów Pucharu Świata (po raz pierwszy 29 grudnia 2002 roku w Oberstdorfie), jednak ani razu nie awansował do konkursu głównego. Dwukrotnie zajął natomiast ósme, punktowane miejsce w zawodach drużynowych zaliczanych do cyklu Pucharu Świata – 8 marca 2003 roku w Oslo (wraz z nim we włoskiej drużynie wystąpili: Alessio Bolognani, Stefano Chiapolino i Roberto Cecon) oraz 21 marca tego samego roku w Planicy (wspólnie z Marco Beltrame, Ceconem i Bolognani).

W lutym 2003 roku uczestniczył w konkursach skoków w ramach mistrzostw świata w Val di Fiemme. W zawodach indywidualnych na skoczni dużej zajął 50. miejsce, na skoczni normalnej odpadł w kwalifikacjach, a w konkursie drużynowym włoski zespół z Adamim w składzie zajął 10. pozycję. W lutym 2004 roku wziął udział także w mistrzostwach świata w lotach narciarskich rozgrywanych w Planicy i indywidualnie uzyskał 53. rezultat.

W 2002 roku zajął 4. miejsce w mistrzostwach Włoch.

Reprezentował klub G.S. Forestale.

Po zakończeniu kariery trzykrotnie uczestniczył w zawodach mistrzostw świata weteranów. W 2017 roku w Villach zdobył w tych zawodach brązowy medal na normalnej skoczni i zajął 5. miejsce na skoczni średniej w kategorii 30–34, a w 2018 roku w Planicy był 4. w kategorii 35–39.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty G. Adamiego na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty G. Adamiego na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Włoscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Gemona del Friuli